Лорна Дун () — американский художественный фильм, снятый режиссёром Филом Карлсоном в 1951 году на студии Columbia Pictures по мотивам одноименного романа Р. Д. Блэкмора.

Сюжет 
Действие фильма происходит на фоне событий английской революции XVII  века на западе страны. Местные феодалы из клана Дунов, убивают фермера Джека Рида, его сын Джон клянется отомстить. Однажды на рыбалке Джон чуть не утонул: его спасла юная наследница враждебного клана Лорна Дун. Джон, поражённый красотой девушки, влюбляется в неё с первого взгляда. Но у них нет будущего, во-первых, он — сын простого крестьянина, она — истинная леди от рождения, хотя об этом ещё не знает, во-вторых, они наследники двух враждующих между собой кланов. Кроме того, Лорна, против своей воли, помолвлена с одним из представителей своего клана — Карвером Дуном. Джон намерен победить порочную семью Дунов и добиться девушки.

В ролях 
 Барбара Хейл — Лорна Дун
 Ричард Грин — Джон Рид
 Карл Бентон Рейд — сэр Энсор Дун
 Уильям Бишоп — Карвер Дун
 Рон Рэнделл — Том Фаггус
 Шон МакКлори — Чарлворт Дун
 Малькольн Кин — лорд Лорн
 Онслоу Стивенс — адвокат Дун
 Лестер Мэтьюз — король Карл II
 Джон Денер — барон де Уичехальз
 Глория Петрофф — Лорна Дун в детстве
 Патрик Ахерн — судья Джеффрис
 Майрон Хили — ''Тодд Дарси

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Исторические фильмы США
Фильмы на английском языке
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы США 1951 года